Banda est un nom commun et un nom propre qui peuvent faire référence à :

Nom commun 
 Une banda, ensemble musical ou orchestral de rue en Espagne et au Sud de la France.
 Un banda, mouvement de croche-pied de la capoeira, art martial afro-brésilien.

Toponyme

Afrique 

 Banda, village de la commune de Kentzou dans le département de la Kadey et la région de l'Est ;

 Banda, subdivision de la région de Niari ;

 Banda, district de la région de Brong Ahafo ;
 Banda Ahenkro, ville et capitale du district de Banda dans la région de Brong Ahafo ;

 Diacoye-Banda, village ;

Asie 

 Banda, ville de l'État d'Uttar Pradesh ;
 Banda, district de l'État d'Uttar Pradesh ;

 Îles Banda, partie de l'archipel des Moluques ;
 , île et ville.

 Banda Pir Khan, Tehsil du district d'Abbottabad.

Hydronyme 
 Mer de Banda, mer de l'océan Pacifique qui baigne l'archipel des Moluques en Indonésie.
 Plaque de la mer de Banda, microplaque tectonique de l'Insulinde.

Peuple 
 Les Banda, peuple présent dans plusieurs pays d'Afrique centrale
 Banda, une langue ou un groupe de langues oubanguiennes parlée par les Banda.

Patronyme 

 Anthony Banda (1993-), joueur américain de baseball ;
 Davi Banda (1983-), footballeur malawite ;
 Hastings Kamuzu Banda (1904-1997), Premier ministre (1964-1966), puis président de la République du Malawi (1966-1974) ;
 Jaime Ramírez Banda (1931-2003), footballeur chilien ;
 John Banda (1993-), footballeur malawite ;
 Joyce Banda (1950-), vice-présidente (2009-2012), puis présidente de la République du Malawi (depuis 2012) ;
 Mariano Enrique Calvo de la Banda y Cuéllar (1782-1842), homme politique bolivien ;
 Rupiah Banda (1937-2022), président de la République de Zambie (2008-2011).

Groupes de musique 
 Banda Beijo, groupe de musique brésilien
 Banda calypso, groupe de musique brésilien
 Banda Jachis, groupe de musique espagnol
 Banda Pachuco, groupe de musique mexicain
 NG La Banda, groupe de musique cubain
 Banda La Clau, groupe musical français de Portet-sur-Garonne
 Le Mahala Raï Banda, orchestre rom de Roumanie basé à Bucarest
 Banda Tecno Show, groupe de tecnobrega brésilien

Divers 
 Banda della Magliana : ancien gang italien

Patronyme malawite
Patronyme chilien